Cemento – materiale da costruzione, utilizzato anche per realizzare il cemento armato
 Cemento – in anatomia, componente dei denti
 Cemento – in geologia, materiale che lega la matrice granulare nella roccia sedimentaria

Pagine correlate 
Cementizio